Kalbitz bezeichnet
 Kalbitz (Bad Bibra), einen Ortsteil von Bad Bibra im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Kalbitz (Stauchitz), einen Ortsteil von Stauchitz im Landkreis Meißen in Sachsen

Kalbitz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kalbitz (* 1972), deutscher Politiker (parteilos)